Herrmannsdörfer ist der Nachname folgender Personen:
 Joseph Herrmannsdörfer (1867–1936), deutscher Zeichner
 Benno Herrmannsdörfer (1916–2005), deutscher Jurist und Politiker
 Heinz Herrmannsdörfer (1923–1999), deutscher Musiker, Komponist und Arrangeur

Siehe auch:
 Hermannsdörfer